Shockley ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Shockley Bluff, Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Shockley Semiconductor Laboratory, amerikanisches Unternehmen für elektronische Bauelemente